Paul Neumann, Attorney General au  du royaume d'Hawaï
 Paul Neumann (basket-ball) (1938– ), joueur professionnel de basket-ball des États-Unis
 Paul Neumann (natation) (1875-1932), nageur autrichien